Міста Габону () — за даними інтернет-сайтуWorld Gazeteer, в Габоні існує 33 міста з чисельністю понад 1 500 осіб.

Найбільші міста

Список міст Габону

Джерела

Посилання 

 Direction Generale de la Statistique et des Etudes Economiques
 World Gazetteer — міста Габону
 City Population — міста Габону

Міста Габону
Габон